Dit is een overzicht van de beste landen, snelste tijden en (inter)nationale baanrecords op de ploegenachtervolging mannen.

Snelste landen ploegenachtervolging 

In de volgende ranglijst zijn de snelste tijden per land vermeld. Elk van deze tijden is tevens een nationaal record ploegenachtervolging.

Snelste landen ploegenachtervolging laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden ploegenachtervolging

Snelste tijden ploegenachtervolging laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords ploegenachtervolging

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Zie ook
 Lijst van schaatsrecords ploegenachtervolging mannen

Ploegenachtervolging schaatsen
Schaatslijsten